Anabel Medina Garrigues e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Annika Beck e Laura Siegemund hanno sconfitto in finale María Irigoyen e Paula Kania con il punteggio di 6-3, 7-61.

Teste di serie 

  Mandy Minella /  María Teresa Torró Flor (semifinale)
  María Irigoyen /  Paula Kania (finale)

  Elena Bogdan /  Nicole Melichar (primo turno)
  Annika Beck /  Laura Siegemund (campionesse)

Wildcard 

  Carolina Alves /  Luisa Stefani (primo turno)

  Erika Drozd Pereira /  Ingrid Gamarra Martins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Tennis Cup 2015
WTA Tour 2015